Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open 13 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, který v semifinále nestačil na nejvýše nasazenou pákistánsko-nizozemskou dvojici Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer.

Titul získal druhý nasazený indicko-britský pár Rohan Bopanna a Colin Fleming, který ve finále přehrál turnajové jedničky Kúrešího s Rojerem poměrem 6–4 a 7–6(7–3)
, když zvládl obě koncovky setů.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (finále)
  Rohan Bopanna /  Colin Fleming (vítězové)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinále)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (1. kolo)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Kúreší  J-J Rojer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Begemann  M Emmrich
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sa Ratiwatana  So Ratiwatana
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= M Chazal  M Vaisse
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Benneteau  M Llodra
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[7]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[12]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Murray  J Peers
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= J Janowicz  F Nielsen
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= J Knowle  F Polášek
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Cerretani  A Shamasdin
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Bopanna  C Fleming
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=62
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= A Kúreší  J-J Rojer
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= J Knowle  F Polášek
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013